Khayredin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Chajredin, ort, Vratsa, Obsjtina Chajredin, 
 Obsjtina Chajredin, kommun, Vratsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar